Beverly Hills kan, naast Beverly Hills in  Californië, verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beverly Hills (Florida)
Beverly Hills (Michigan)
Beverly Hills (Missouri)
Beverly Hills (Texas)